Naselja u Hrvatskoj:
 Mihaljevići (Pleternica), gradsko naselje Pleternice

Naselja u BiH:
 Mihaljevići (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Mihaljevići (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača